El término literatura norteamericana se refiere usualmente a la literatura creada en Estados Unidos.

Este término se debería referir a la literatura creada en Norteamérica (el continente de América del Norte, conformado por Bermudas, Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, México y San Pedro y Miquelón). De esta manera incluiría las literaturas de distintos países o regiones:
 Literatura de Bermudas
 Literatura de Canadá
 Literatura de Estados Unidos
 Literatura de Groenlandia
 Literatura de México
 Literatura de San Pedro y Miquelón.

Referencias